Trapt – gruppo musicale statunitense 
Trapt – album del suddetto gruppo 
Trapt – videogioco